Плодосовхоз — название населённых пунктов в России:

 Плодосовхоз — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.
 Плодосовхоз — посёлок в Бековском районе Пензенской области.
 Плодосовхоз — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.
 Плодосовхоз — село в Пестравском районе Самарской области.
 Плодосовхоз — посёлок в составе города Энгельс Саратовской области.
Плодосовхоз — до 1999 г. название посёлка Ягодный в Новосергиевском районе Оренбургской области.